Шахабас Курамагомедович Шахов (16 сентября 1951, с. Талух, Чародинский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Доктор педагогических наук.

Биография 
Шахабас Шахов родился 16 сентября 1951 года в селе Талух Чародинского района. По национальности — аварец.

Учёба 
В 1974 году он окончил Дагестанский государственный педагогический институт.

Служба 
 В 1974—1975 — служба в рядах Советской Армии.

Карьера 
После службы стал работать в Дагестанском сельскохозяйственном институте.

В 1984 году поступил в аспирантуру при ВНИИ физической культуры, которую окончил в 1986 году.

После аспирантуры вновь стал работать старшим преподавателем в ДСХИ.

С 1990 по 1995 год — старший преподаватель, а затем заведующий кафедрой физвоспитания Дагестанского государственного мединститута.

19 июня 1998 г. Ш. Шахову присуждена учёная степень доктора педагогических наук.

После ухода из жизни Али Алиева в 1995 возглавил Госкомитет по спорту РД (впоследствии — министерство по физической культуре и спорту РД).

Учёное звание профессора присвоено 26 октября 2006 года.

С 2009 по 2012 год — заместитель председателя Совета при Президенте РД по развитию физической культуры и спорта.

В марте 2012 года возглавил Дагестанский государственный педагогический университет.

С февраля по сентябрь 2013 года был Руководителем Администрации Президента и Правительства РД.

13 сентября 2013 года президентом РД Р. Абдулатиповым назначен министром образования и науки РД.

31 января 2014 года стал руководителем (министром) расширенного министерства образования, науки и молодежной политики РД.

5 февраля 2018 года был задержан сотрудниками УФСБ РФ по республике Дагестан.

Личная жизнь 
Женат, имеет 2 детей.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
 Орден Дружбы
 медали
 Заслуженный работник физической культуры Дагестана

Уголовное дело 
Следствие предполагает, что в регионе действовала организованная преступная группировка, в которую входили члены правительства, сотрудники правоохранительных органов. Ведется следствие.

Подробности: https://regnum.ru/news/2376572.html

Примечания

Ссылки 
 Шахов Шахабас Курамагомедович 

Выпускники Дагестанского педагогического университета
Министры образования Дагестана
Преподаватели Дагестанского аграрного университета
Преподаватели Дагестанского медицинского университета
Министры спорта Дагестана
Члены правительства Дагестана